Rafael Eduardo Pino Gimenez (Valência, Venezuela, 27 de outubro de 1955) é um psicólogo e autoridade geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (SUD) na Venezuela, tendo sido a primeira pessoa venezuelana da história da Igreja a assumir tal cargo, e um dos primeiros homens da América do Sul a aceitar o mormonismo como religião. 

Rafael Pino nasceu em Valência, Venezuela. Tornou-se mórmon em 1972, tendo sido um dos primeiros homens da atualidade a aceitar a religião e o sacerdócio - O primeiro foi Helvécio Martins, um brasileiro. Serviu missão para a Igreja em seu próprio país, em Maracaibo. Antes de se tornar uma autoridade geral da Igreja SUD, Rafael Pino também foi um bispo e um presidente de estaca na igreja. De 1999 a 2002, foi o presidente da Missão Argentina Rosário. 

Em Abril de 2008, durante a Conferência Geral da Igreja Mórmon, Rafael Pino foi aceito pelos membros como um membro do Primeiro Quórum dos Setenta, um cargo eclesiástico. Imediatamente antes de se tornar-se uma autoridade geral, foi um membro do Quórum dos Setenta. 

É casado com Patricia Monica Villa Dassler desde 31 de março de 1981. Casaram-se no Templo de Washington DC.. É pai de três filhos.

Mórmons da Venezuela
Missionários mórmons
Religiosos da Venezuela
Naturais de Valencia (Venezuela)